Павелково — название населённых пунктов в России и Белоруссии:

Белоруссия 
 Павелково — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Павелково — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Павелково — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Павелково — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Павелково — деревня в Михайловском районе Рязанской области.